"Sanger" pode ser:
 Sanger (Texas)
 Sanger (Califórnia)
 Sânger, na Roménia

Desambiguações de topônimos